Іванов Антон Андрійович — російський скульптор.
 Іванов Антон Іванович (1818—1863) — російський художник.